Уатлатлаука има више значења:

 Општина Уатлатлаука (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Уатлатлаука (Уатлатлаука, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику